Грани́ца () — село в Польше в сельской гмине Кампинос Западно-Варшавского повята Мазовецкого воеводства. 

Село располагается в глубине Кампиносской пущи в 3 км от административного центра сельской гмины села Кампинос, в 27 км от административного центра повята города Ожарув-Мазовецкий и в 40 км от административного центра воеводства города Варшава.

Село было основано в 1725 году. В 1975—1998 годах село входило в состав Варшавского воеводства.

Достопримечательности 

 В селе находится образовательный центр имени Ядвиги и Романа Кобендза, принадлежащий Кампиносскому национальному парку. Этот центр посвящён супругам-биологам, которые в период между двумя мировыми войнами занимались организаций первых заповедников на территории Кампиносской пущи.
 Музей лесного зодчества — музей под открытым небом.
 Возле музея находится аллея Третьего тысячелетия, на которой в период 1999—2000 годах были посажены саженцы дуба президент Польши Александр Квасьневский и варшавский архиепископ примас Польши кардинал Юзеф Глемп.
 Воинское кладбище времён Второй мировой войны;
 Через село проходит велосипедный и пешеходный туристический маршрут.

Примечания

Литература 
 F. Marczewski, P. Petrykowski, Ł. Polak Wspólnota dziejów, ludzi i miejsc pamięci : gmina Izabelin, Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki : Agencja Wydawnicza Egros, Warszawa 2010, ISBN 978-83-89986-63-4

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Западно-Варшавского повета